ФК Балкан се односи на више фудбалских клубова: 

 ФК Балкан, Миријево (Београд), Србија
 ФК Балкан, Скопље, Северна Македонија
 ФК Балкан, Ботевград, Бугарска

Види још 
  ФК Балкански